Leopold III of Leopold 3 kan zijn:
Leopold III van Anhalt-Dessau (r. 1758-1817)
Leopold III van België (1934-1951)
Leopold III van Habsburg (1365-1386)
Leopold III van Lippe (1851-1875)
Leopold III van Oostenrijk (1095-1136)
Leopold 3 (band)